Aïcha et Aisha () sont des noms propres arabes.

Prénom

Forme Aïcha

Forme Aisha

Personnalités désignées par ces prénoms 
Aïcha peut désigner :
 Aïcha, la fille d'Abou Bakr,  de Mahomet ;
 Aïcha, une régente de Touggourt au .

Aisha peut désigner :
 Aisha ou ʿĀʾisha bint Àḥmad al-Qurṭubiyya, une poétesse Al-Andalus du  ;
 Aisha (1986-), une chanteuse lettone.

Patronyme 

 Khaoula Ben Aïcha, une femme politique tunisienne.
 Sadok Ben Aïcha, un réalisateur tunisien.

Oeuvres 

 Aïcha, une chanson interprétée par Khaled ;
 Aïcha, un téléfilm de Yamina Benguigui.

Voir aussi 
 Aïcha, job à tout prix, un téléfilm de Yamina Benguigui
 Ouled Aïcha, une source thermale dite d'eau chaude située à Tighanimine en Algérie
 Rallye Aïcha des Gazelles, un rallye-raid dans le sud du Maroc
 Tin Aïcha, une commune du Mali
 Aïth Aïcha, un âarch des tribus de Kabylie en Algérie

Homonymie de titre